Язевое — лимноним:

 Язевое — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Язевое — озеро, Туруханский район, Красноярский край.

Примечания